Гран-при Нидерландов 1980 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Прошёл на трассе Зандворт. Соревнования состоялись 17 августа.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рене Арну - 1:17,44
 Быстрый круг: Рене Арну - 1:19,35
 Круги лидирования:
 Алан Джонс 1 круг (1)
 Рене Арну 1 круг (2)
 Жак Лаффит 10 кругов (3-12)
 Нельсон Пике 60 кругов (13-72)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 17 августа
Август 1980 года
Спорт в Нидерландах в 1980 году